Молдавия принимала участие в Конкурсе песни Евровидение 9-й раз подряд и выбирала представителя посредством национального отбора O melodie pentru Europa 2013, организованного TRM.

Представляла страну в шведском городе Мальмё победитель национального отбора Алёна Мун с песней «O mie». Также на Евровидение с певицей поехал прошлогодний участник конкурса Паша Парфений, который во время выступления Алёны Мун аккомпанировал на рояле. В финале конкурса по итогам голосования телезрителей и жюри певица получила 71 балл и заняла 11-е место.

Исполнитель 

Алёна Мун — молдавская певица, которая участвовала в национальном музыкальном шоу «Фабрика Звезд 2» и национальном отборочном туре «O melodie pentru Europa».

Национальный отбор 

Полуфиналы состоялись 12 и 14 марта, а 16 марта в прямом эфире показывался финал отборочного тура. В отборочном туре в Молдове участвовали 24 исполнителя и 60 песен.

Национальный финал 

В финале отборочного тура «Евровидение-2013» в Молдове участвовало 14 исполнителей.

На Евровидении

Полуфинал 

Молдавия по итогам жеребьевки попала в первый полуфинал, который прошел 14 мая 2013 года. Среди 16 стран-участниц Алёна успешно выступила за Молдову и по итогам голосования вышла в финал конкурса. Также в финал прошла , , , , , , ,  и .

В первом полуфинале, кроме 16 стран-участников, голосовало 3 других государства: ,  и .

Финал 

В финале конкурса 18 мая 2013 представительница Молдовы выступала под 3 номером, сразу после участника из Литвы. По итогам голосования жюри и телезрителей Алёна Мун получила 71 балл и заняла 11 место, это же место в 2012 году занял представитель Молдавии — Павел Парфений.

Баллы, отданные другим странам

Примечательные факты 

 Самым технически сложным было выступление представительницы Молдавии Алёны Мун, когда сначала вокруг подола её платья били молнии, а затем она была вознесена вверх на несколько метров подъёмником, который был скрыт под также выросшим подолом.
 Выступление румынского певца Чезара практически было идентично номеру Алёны Мун. Исполнители выступали в одинаковых, поднимающихся нарядах.

Примечания

Ссылки 

 Молдавия на официальном сайте Конкурса песни «Евровидение» 
 Профиль Алёны Мун на официальном сайте Евровидение 
 Известны имена победителей второго полуфинала национального «Евровидения»
 Алена Мун представит Молдову на «Евровидении-2013»
 Молдова выбрала финалистов национального конкурса Евровидение-2013
 
 Информация о певице и песне

Страны на «Евровидении-2013»